Kohlweg steht für:
 Kohlweg (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönefeld-Abtnaundorf
 Kohlweg (Saarbrücken), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar) #Kohlweg

Siehe auch: